Arena Pohang – przeznaczona do siatkówki hala sportowa znajdująca się w mieście Pohang, w Korei Południowej. Hala może pomieścić 1 326 widzów, wszystkie miejsca są siedzące.

Hale sportowe i widowiskowe w Korei Południowej